Жестянка:

 Жестянка — в просторечии кусок жести, металла.

Топоним

Белоруссия 
 Жестянка — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Жестянка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Жестянка (река) — река в Саратовской области.